Крэйг Теодо́р Не́льсон (; род. 4 апреля 1944, Спокан, Вашингтон, США) — американский актёр. Нельсон наиболее известен по главной роли в ситкоме «Тренер», который транслировался на протяжении девяти сезонов, с 1989 по 1997 год. В 1992 году он выиграл премию «Эмми» за лучшую мужскую роль в комедийном телесериале, а также ещё дважды номинировался на «Эмми» и четырежды на «Золотой глобус» за свою роль в шоу.

Нельсон родился в Спокане, штат Вашингтон и дебютировал на телевидении в эпизоде ситкома «Шоу Мэри Тайлер Мур». Нельсон учился в Центральном Вашингтонском университете. На большом экране он появился в более тридцати кинофильмах, однако наиболее известен благодаря своей роли в фильме ужасов «Полтергейст» (1982) и его сиквеле «Полтергейст 2» (1986). Кроме этого, он озвучил главного героя анимационного фильма 2004 года «Суперсемейка» и сыграл роли второго плана в картинах «Рядовой Бенджамин», «Силквуд», «Только верные ходы», «Уикенд Остермана», «Поля смерти», «Джексон по кличке «Мотор»», «Рождённый четвёртого июля», «Тёрнер и Хуч», «Рота Беверли-Хиллз», «Призраки Миссисипи», «Адвокат дьявола», «Привет семье!», «Лезвия славы: Звездуны на льду» и «Предложение».

Нельсон сыграл главную роль в телесериале «Восточный парк», который транслировался на протяжении четырёх сезонов, с 2000 по 2004 год. Также в двухтысячных у него были второстепенные роли в телесериалах «Меня зовут Эрл», «C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк» и «Детектив Монк». С 2010 по 2015 год Нельсон, вместе с Бонни Беделиа снимался в телесериале «Родители». В 2018 вернулся к озвучиванию мультфильму «Суперсемейка 2».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Режиссёры телевидения США
Выпускники университета Центрального Вашингтона